Torre della televisione – Baku
 Torre della televisione – Berlino
 Torre della televisione – Dresda
 Torre della televisione – Erevan
 Torre della televisione – Kiev
 Torre della televisione – Pyongyang
 Torre della televisione – Riga
 Torre della televisione – Stoccarda
 Torre della televisione – Tsingtao